Naselja u BiH:
 Bijelo Bučje (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Bijelo Bučje (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić